Groński – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku ogółem w Polsce mieszkało ok. 1000 osób o tym nazwisku
 Ryszard Marek Groński (ur. 1939) – polski pisarz, dziennikarz, satyryk i poeta, z wykształcenia historyk
 Stanisław Groński (1907–1957) – polski alpinista

Przypisy